A Haza Sólymai (Şoimii Patriei) óvodás gyermekek szervezete Romániában a kommunizmus idején
 A Haza Sólymai romániai gyermeklap
 A Haza Sólymai kolozsvári képzőművészeti galéria